

Geografia
 Arenas – comune della provincia di Veraguas, Panama
 Arenas – comune dell'Andalusia, Spagna

Persone
Abbygale Arenas (1974) – modella filippina
Albert Arenas (1996) – pilota motociclistico spagnolo
Antonio Arenas (1808-1891) – politico peruviano
Gilbert Arenas (1982) – ex cestista statunitense
Javier Arenas (1987) – giocatore di football americano statunitense
Libis Arenas (1987) – calciatore colombiano
Reinaldo Arenas (1943-1990) – scrittore, poeta, drammaturgo e saggista cubano